Sweelinck ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621), niederländischer Organist und Komponist

Sweelinck bezeichnet:

 (7621) Sweelinck, ein Asteroid